Tadeusz Marynowski (1892-1949) – polski urzędnik konsularny
 Tadeusz Witalis Marynowski (1898-1942) – major saperów WP, oficer Związku Czynu Zbrojnego i Związku Odwetu ZWZ